Unter Flaviviren versteht man:
Viren der Familie Flaviviridae
Viren der Gattung Flavivirus